Geografia:
 Can Recasens, casa del municipi de Bàscara (Alt Empordà) 
 Biografies:
 Amadeu Recasens i Brunet (Barcelona, 1956), expert en matèria de seguretat i policia 
 Àngel Recasens i Galbas (Cambrils, 1938 - Reus, 2007), director musical, organista, compositor i pedagog
 Daniel Recasens i Comes (Figuerola del Camp, 1899 - Barcelona, 1975), metge i polític tarragoní que esdevingué director de l'Hospital de Sant Pau
 Eduard Recasens i Mercadé (Barcelona, 1884 - París, 1940), polític, empresari i important banquer català que va dirigir el Banc de Catalunya 
 Francesc Recasens i Mercadé (Reus, 1893 - Barcelona, 1965), escriptor i banquer català 
 Joan Recasens, diversos personatges
 Josep Recasens i Mercadé (Reus, 1883 - ?), polític català 
 Josep de Recasens Tuset (Tarragona, 1915 - Bogotà, 1990), urbanista i antropòleg català
 Josep Maria Recasens i Comes (Tarragona, 1918 - 2013), alcalde de Tarragona (1979 -1989) pel PSC
 Maria Recasens i Gassió (El Vilosell, 1902 - Lleida, 1989), militant carlina i farmacèutica catalana 
 Luis Recasens Siches (Guatemala, 1903 - Ciutat de Mèxic, 1977), filòsof i polític espanyol 
 Ramon Recasens Miret, anarquista català